

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Urbanowice – część miasta Tychy
 Urbanowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gm. Pawłowiczki

Zobacz też 
 gromada Urbanowice